Quirin Hartmann Schacher ist der Name folgender Personen:

* Quirin Hartmann Schacher (1597–1670), deutscher Rechtswissenschaftler, siehe Quirinus Schacher
 Quirin Hartmann Schacher (1659–1719), deutscher Jurist, Bürgermeister von Leipzig